Черноусы () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Ракшинского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Реместлянки, к северу от железнодорожной линии Орша — Унеча Белорусской железной дороги, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 210 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Казинского сельского общества Шамовской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Имелось 20 дворов и проживало 148 человек (81 мужчина и 67 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 17 человек.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района